Pedro Araya puede referirse a:

 Pedro Araya Ortiz, político chileno que fue alcalde de Antofagasta desde 1992 a 2003;
 Pedro Araya Guerrero, político chileno, diputado por el Distrito Electoral n.º 4;
 Pedro Araya Toro, futbolista chileno.
 Pedro Araya, baloncestista chileno.